Egbert ou Ecgberht est un nom vieil-anglais composé des éléments  « bord » et  « brillant ».

Souverains 

 Ecgberht  est roi du Kent de 664 à 673.
 Ecgberht II est roi du Kent dans les années 760-770.
 Ecgberht est roi du Wessex de 802 à 839.
 Ecgberht  est roi de Northumbrie de 867 à 872.
 Ecgberht II est roi de Northumbrie de 876 à 878 environ.

Religieux 

 Ecgberht (mort en 729) est un missionnaire northumbrien.
 Ecgberht (mort en 765) est le premier archevêque d'York.
 Ecgberht (mort en 821) est évêque de Lindisfarne de 803 à sa mort.
 Egbert (mort en 993) est évêque de Trèves de 977 à sa mort.

Fossile 
 Egbert est le surnom donné à un fossile d'Homo sapiens (Ksar Akil 1) découvert sur le site paléolithique Ksar Akil au Liban.